Victory Games può riferirsi a:

Victory Games  – una casa editrice sussidiaria della Avalon Hill
Victory Games  – studio di videogiochi sussidiario della Electronic Arts